Райт може да се отнася за:
 Айзък Хемпстед Райт (р. 1999), английски актьор
 Били Райт (1924-1994), английски футболист
 Бони Райт (р. 1949), американска певица
 Брад Райт (р. 1961), канадски режисьор
 Братя Райт, американски инженери
 Едгар Райт (р. 1974), английски режисьор
 Иън Райт (р. 1963), английски футболист
 Лиз Райт (р. 1980), американска певица
 Макс Райт (р. 1943), американски актьор
 Ричард Райт (1943-2008), английски музикант
 Робин Райт (р. 1966), американска актриса
 Саймън Райт (р. 1963), английски музикант
 Стивън Райт (р. 1980), английски футболист
 Сюъл Райт (1889-1988), американски генетик
 Франк Лойд Райт (1867-1959), американски архитект
 Франсис Райт (1795-1852), американска общественичка
 Ърнест Винсънт Райт (1873-1939), американски писател

 Окръзи в Съединените щати
 Райт (окръг, Айова)
 Райт (окръг, Минесота)
 Райт (окръг, Мисури)

 Други
 Райт (кораб), американски самолетоносач